Miejscowości w USA:
 Corydon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Corydon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Corydon – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Henderson
Gminy w USA:
 Corydon (ang. Corydon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Corydon (ang. Corydon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean